Димитров, Димитр: Димитров, Димитар (1964) — болгарский самбист.
 Димитров, Димитр (1932—2002) — болгарский ученый-электромеханик.
 Димитров, Димитр (1952) — болгарский волейболист.
 Димитров, Димитр (1959) — болгарский футбольный тренер.
 Димитров, Димитр Алексиев — предприниматель, президент компании ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен».